Новая Петровка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области в составе Николаевского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километра на запад от районного центра поселка Николаевка.

Население 
Население составляло 140 человек (русские 89%) в 2002 году, 108 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)